Åkarps distrikt kan syfta på:

 Norra Åkarps distrikt i Hässleholms kommun i Skåne län
 Södra Åkarps distrikt i Vellinge kommun i Skåne län